Тур Романдии 2016 — 70-я по счету многодневная шоссейная велогонка по дорогам швейцарской Романдии, 14-й календарный старт Мирового Тура UCI 2016 года . Гонка стартовала 26 апреля в Ла-Шо-де-Фон и финишировала 1 мая в Женеве. Состоит из шести этапов, общая протяжённость дистанции велогонки составила почти 705,6 км.

Участники 
В гонке приняли участие 20 команд (18 UCI WorldTeams, 2 UCI Professional Continental teams), представивших по 8 гонщиков. Общее количество вышедших на старт 160 райдеров.

Российские участники 
   : Максим Бельков, Павел Кочетков, Сергей Лагутин, Егор Силин, Антон Воробьев, Ильнур Закарин
   : Иван Ровный, Юрий Трофимов

Маршрут

Гонка

Пролог 
26 апреля 2016 — Ла-Шо-де-Фон (Индивидуальная разделка), 3,95 км

Этап 1 
27 апреля 2016 — из Ла-Шо-де-Фон в Моудон, 100,5 км
Накануне проведения этапа в горах выпал снег и организаторам пришлось сократить маршрут до 100,5 км.

Этап 2 
28 апреля 2016 — из Моудон в Моргинс, 173,9 км

Этап 3 
29 апреля 2016 — Сьон (индивидуальная разделка), 15,11 км

Этап 4 
30 апреля 2016 — из Контей в Филларс-зур-Олон, 173,2 км

Этап 5 
1 мая 2016 — из Олон в Женева, 172,0 км

Классификации 
Участники Тур Страны Басков 2016 будут награждаться лидерскими майками в пяти различных классификациях:
 Жёлтая майка — Генеральная классификация
 Зелёная майка — Очковая классификация
 Розовая майка — Горная классификация
 Белая майка — Молодёжная классификация
  Белая с красным номером — Борцовская классификация
 Командная классификация

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт велогонки

Тур Романдии